Iphigenia (film), een Griekse dramafilm uit 1977
Iphigenia (geslacht), een geslacht van tweekleppige schelpdieren
Iphigenia (mythologie), een figuur uit de Griekse mythologie